Matacán puede también referirse a:
 el matacán, obra sólida que se ubica en la parte alta de una fortificación;
 el nombre con el que se conoce al Aeropuerto de Salamanca;
 uno de los nombres comunes de la planta Colchicum autumnale;
 uno de los nombres comunes de la planta Cynanchum acutum;
 uno de los nombres comunes de la planta Cornus sanguinea;
 uno de los nombres comunes de la planta Peganum harmala;
 uno de los nombres comunes de la planta Quercus ilex;
 uno de los nombres comunes de la planta Viburnum lantana.